Жура́вно () — посёлок городского типа в Стрыйском районе Львовской области Украины. Административный центр Журавновской поселковой общины.

Географическое положение 
ПГТ расположен в 17 км юго-восточнее от Жидачова, на правом берегу Днестра и левом — реки Свича.

Ближайшая ж/д станция — Журавно, 12 км.

История 

В 1435 г. было основано, а в 1563 г. получило Магдебургское право. В Журавно 16 октября 1676 г. был заключён Журавенский мирный договор между Речью Посполитой и Османской империей.

В 1890 году здесь насчитывалось 274 дома и 2716 жителей.

В 1919—1939 гг. селение находилось в составе Станиславовского воеводства Польши.

В сентябре 1939 года село вошло в состав СССР. В дальнейшем, в ходе Великой Отечественной войны в 1941—1944 гг. оно было оккупировано немецкими войсками.

В 1957 г. Журавно получил статус пгт.

Достопримечательности 
 Городская ратуша
 Дворец Скшинских-Чарторыйских (нач. 20 в., стиль — неоклассицизм), на его территории расположен дендропарк.

Примечания

Ссылки 
 [maps.vlasenko.net/?lon=24.2803&lat=49.2606 Журавно на Топографічній карті України 1:100000]
 Облікова картка
 Інформація про розклад поїздів по станції Журавно
 Гетьманська Україна. Витяг: Журавненський договір
 Замки та храми України. Журавно

Посёлки городского типа Львовской области